Alucard est le personnage principal du manga Hellsing de Kōta Hirano. S'il est le plus puissant combattant de l'organisation Hellsing, tout porte à croire que ce statut peut aisément s'étendre sur le reste du monde.

L'histoire d'Alucard

Le profil du personnage 
Alucard est l'un des premiers vampires ayant existé, si ce n'est le premier. Généralement vêtu d'un costume assez vétuste datant probablement du  et de son célèbre manteau rouge vif ainsi que de son chapeau, Alucard a les cheveux noirs et longs, et arbore une paire de lunettes à reflets jaunes. Néanmoins, selon le fait qu'il ait levé les sceaux (barrières ayant pour but de limiter l'utilisation de ses capacités) ou non, son aspect change. Il se retrouve alors avec des cheveux plus longs fuyant jusque dans le bas de son dos et troque parfois son éternel manteau contre une combinaison de cuir noir couvert de boutons, tenant plus de la camisole de force que du costume de héros. À noter qu'il peut aussi porter une tenue beaucoup plus moderne pour voyager. Il possède un vaste répertoire de pouvoirs surnaturels et est un expert au combat aux armes à feu : sa force surhumaine lui permet d'utiliser d'étranges et imposants pistolets qu'un humain ne pourrait manipuler.

Celui qui a soif incessante de combats, qui a fait « couler des océans de sang » et qui est constamment à la recherche d'un nouveau challenge, possède néanmoins une grande loyauté. En effet, Alucard a de forts sentiments de nature diverses qui le lient avec certains membres d'Hellsing et en particulier son Maître, Integra Hellsing, qui mène une guerre sans merci contre les vampires.

Personnalité d'Alucard 
Volontiers féroce -voire sadique- dans ses combats, Alucard se montre souvent extrêmement cruel, attaquant rarement pour tuer tant que sa cible n'a pas été mutilée et totalement humiliée. Son cynisme et son ego démesurés le font agir de sorte à laisser croire à son ennemi que ce dernier peut gagner, avant de le ramener âprement à la réalité; tout cela dans le but d'affirmer sa supériorité. Du fait de sa puissance incontestable et de sa dignité, il se considère à juste titre comme étant l'élite des Nosferatu et ne se gêne pas pour traiter ses congénères de déchets, les considérant même souvent comme inférieurs aux humains, qui se révèlent pourtant parfois être de « simples chiens dominés par leurs désirs ».

Néanmoins, derrière son attitude suffisante et arrogante, Alucard semble profondément triste et envieux des humains. Ces derniers sont des mortels, ce qui est vu comme une bénédiction pour Alucard, puisque lui ne peut pas mourir et est condamné à traverser le temps et les époques pour l'éternité. Au fur et à mesure de son existence, Alucard s'est forgé l'idée que la vie a besoin de la mort pour être précieuse. Alucard a choisi de devenir un vampire lorsqu'il s'est retourné contre Dieu, mais ses regrets proviennent surtout d'avoir voulu échapper à la mort. Tous ses sentiments nous sont montrés à travers différents chapitres du manga, tels que le moment où Alucard devient fou de rage lorsqu'Anderson se transperce le cœur avec le clou de Sainte Hélène (clou ayant servi à la crucifixion du Christ), faisant ainsi la même erreur que lui : devenir un monstre afin d'arriver à ses fins. Cette attitude révèle donc qu'Alucard est désespérément à la recherche de la personne qui pourra finalement le tuer, et cela ne pourra se faire que par la main d'un être humain - un monstre ne pouvant le vaincre. C'est aussi la raison pour laquelle il se révèle être terriblement déçu lorsqu'Anderson abandonne son humanité, mettant ainsi fin aux espoirs d'enfin pouvoir mourir pour l'un, et aux chances de pouvoir gagner le combat pour l'autre.

Il manifeste également, de manière très humaine, lorsque Seras Victoria sera devenue une vraie vampire, un sentiment presque paternel à son égard, en lui ébouriffant affectueusement les cheveux tout en prononçant son nom (auparavant, il ne faisait que l'appeler « Miss forces de l'ordre »).

Ses capacités surnaturelles

Ses pouvoirs 
Parmi ses très nombreux pouvoirs surnaturels, Alucard est capable d'invoquer les âmes de tous ceux qu'il a tués et dont il a bu le sang. Ces âmes prisonnières d'Alucard peuvent se manifester sous différentes formes selon sa volonté et leur présence confère à Alucard ses capacités régénératrices : en effet, il utilise les vies de ceux dont il a bu le sang en substitut à la sienne, évitant de mourir lorsqu'il subit de graves blessures. Il peut aussi invoquer des démons qui lui sont apparemment soumis, c'est ainsi qu'il invoqua le Cromwell lors d'un combat contre Luke Valentine. Dans la légende, le Cromwell est un démon à l'apparence de deux chiens qui serait l'origine de la peur et du cauchemar. Les Dieux, craignant cette créature, auraient scellé son corps et son esprit dans celui des premiers vampires afin qu'ils puissent le maintenir emprisonné (ces derniers s'abreuvant de sang afin de puiser l'énergie vitale nécessaire au maintien de la prison qu'ils sont). Certains vampires (surtout parmi les natifs) pourraient invoquer la partie de Cromwell qui sommeille en eux afin de s'en servir contre leurs ennemis. Invoquer Cromwell est une chose d'une cruauté énorme, revenant à plonger la ou les victimes du sort dans un cauchemar éternel.

La restriction de ses pouvoirs 
Les vastes pouvoirs d'Alucard seraient de nature apocalyptique et sont donc contrôlés par la famille Hellsing dont chaque membre au pouvoir hérite du commandement (aujourd'hui Integra Hellsing). Il nous est révélé dans l'œuvre qu'il y a 6 niveaux de restriction : Plus le chiffre accompagnant la restriction est petit, plus le niveau du pouvoir en question est grand. Dans certaines circonstances, Alucard peut libérer certains de ses plus grands pouvoirs par sa propre volonté sans pour autant être libéré de toute restriction. À un moment donné du manga, Integra demande que les restrictions soient levées jusqu'au niveau zéro, autrement dit lui permettant d'accéder entièrement et sans limitation à tous ses pouvoirs aussi dévastateurs qu'effroyables. La seule chose qui puisse alors encore atteindre Alucard est sa servitude envers son maître. À noter aussi qu'à ce moment, il revient à sa forme originelle où il était encore Vlad Tepes alias Vlad III Dracula. C'est-à-dire qu'il apparait avec un corps et un visage semblable au sien lorsqu'il était encore humain, arborant une fine barbe et une moustache tout en portant une lourde armure médiévale et une très longue épée. Néanmoins, Alucard retrouvera vite sa forme habituelle de vampire lorsqu'il se confrontera une ultime fois au Père Anderson.
On peut aussi remarquer que la forme d'Alucard en tant que Vlad Tepes semble vulnérable selon l'affirmation d'Anderson qui ne pouvait pas le tuer auparavant à cause des âmes des personnes dont il avait bu le sang et que c'était son seul moment de vulnérabilité et quand Anderson l'attaque; Alucard eut une coupure au visage qui ne semblait pas se refermer, prouvant ainsi sa mortalité.

Alucard alias Dracula 
Alucard n'est autre que l'anacyclique de « Dracula », le vampire mythique issu du roman éponyme de Bram Stoker. Le nom du comte Dracula est inspiré d'un surnom d'un personnage historique réel : Vlad III Basarab, prince de Valachie que ses ennemis ont décrit, dans des récits compilés au  par Johann Christian von Engel, comme étant d'une cruauté sans pareille et d'une ingéniosité diabolique pour se débarrasser de ses ennemis, ce qui rappelle la façon de faire d'Alucard. Dans le chapitre 70 du manga, l'auteur montre le passé du personnage principal, lorsqu'Alucard était encore humain, en s'inspirant largement du mythe du prince Vlad III.

Le passé d'Alucard tiré du mythe de Vlad III 

Le mythe de Vlad III l'Empaleur, prince de Valachie, fils de Vlad II le Dragon et frère Radu III le Beau, est issu des libelles rédigés par ses ennemis, comme la chronique de Brodoc, et compilés au  par , et par Ármin Vámbéry de l'Université de Budapest que Bram Stoker cite nommément (Arminius Vambery) dans son roman Dracula comme « ami et source de renseignements » du personnage d'Abraham Van Helsing. Ce mythe fait du prince valaque un personnage sanglant et sadique qui aurait empalé ses propres soldats pour avoir reculé, des ambassadeurs et toute une armée de plus de  turcs, une scène terrifiante qui fut surnommée « la Forêt des Pals ». Selon ce mythe, l'épouse de Vlad, croyant son mari mort, se serait suicidée en se jetant du haut d'une falaise : scène utilisée par Francis Ford Coppola dans le film « Bram Stoker's Dracula ».

Dans le manga de Kōta Hirano, Vlad est décrit comme un homme profondément croyant, qui ne se plaint jamais et ne prie pas parce que selon lui, les actes comptent plus que la parole. Dieu récompenserait ceux qui agissent, et non ceux qui réclament. Par conséquent, Vlad III l'Empaleur passe son temps à se battre pour Dieu. Comme il est dit lors de la narration, pour Vlad, combattre les Turcs Ottomans, c’est prier Dieu. C'est un fanatique pour qui combattre revient à prier, car il se bat contre des infidèles. Il n'admet aucune limite car il est persuadé de préparer le retour de Dieu sur Terre et d'être récompensé en conséquence.

Rien n'y fera. Son pays est dévasté, les siens massacrés (en partie par lui, jugeant que quelques morts ne sont rien si en contre-partie cela permet de sauver plus de vivants). Les Turcs ottomans envahissent la Valachie, et il finit décapité. Lors de la scène de la décapitation, quand l'arme du bourreau s'apprête à trancher sa tête, Vlad semble revoir toutes les choses qui se sont produites durant sa vie : sa captivité chez les Turcs, la guerre qu'il a menée contre les infidèles, les sentences qu'il a infligées à ses compatriotes. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour Dieu, sans jamais perdre foi et ses convictions. Mais alors qu'il est sur le point d'être tué, il réalise la vérité : Dieu l'a trahi et abandonné. Peut-être même n'existe-t-il pas de Dieu. Il renie donc sa foi en léchant le sang déjà présent sur l'échafaud. La lame du bourreau s'apprête à décapiter Vlad, mais n'aura pour effet que de détruire la croix du Christ que portait le prince valaque. C'est par cette image symbolique que l'on comprend comment et pourquoi Vlad est devenu un vampire. Ce même vampire qui deviendra, sous la plume de Bram Stoker, le comte Dracula, et qui plus tard sera appelé Alucard par Arthur Hellsing, le père d'Integra.

Alucard/Dracula 
En dehors du chapitre 70 du manga mettant en scène Alucard lorsqu'il était encore Vlad Tepes, il existe d'autres indices ou clins d'œil qui accentuent l'idée qu'Alucard et Dracula sont bien une seule et même personne.

 Premièrement, le nom d'Alucard est l'anacyclique de Dracula.
 Dans le premier Tome, il est suggéré qu'Alucard a été capturé 100 ans avant que l'histoire d'Hellsing ne commence. Ce qui correspond à l'époque dans laquelle se déroule le récit du roman de Bram Stoker.
 Dans le Tome 3 (et l'OAV 3), Alucard fait empaler un groupe lourdement armé des forces spéciales de la police brésilienne (GATE) à l'extérieur d'un hôtel de Rio de Janeiro, ce qui rappelle la méthode favorite de Vlad Tepes.
 Dans le Tome 4 (et l'OAV 2), Alucard fait un rêve qui n'est autre qu'une réminiscence, dans lequel il est transpercé par un pieu au niveau du cœur par un homme qui semblerait ainsi être Abraham Van Helsing (personnage du roman de Bram Stoker), cet homme disant : « Même la marque causée par l'hostie a quitté sa précieuse chair. Elle ne t'appartiendra jamais. » Le "elle" faisait certainement référence à Mina Harker (autre personnage du roman), à qui Dracula, voyant en elle la réincarnation de sa bien-aimée, a infligé la malédiction du vampirisme afin de la faire sienne. Par la suite, elle souffrit d'une réaction allergique lorsqu'elle fut touchée par l'hostie au niveau du front au point d'avoir une brûlure. La marque disparut après la mort supposée de Dracula. Durant le rêve, l'homme en question s'adresse à Alucard en l'appelant « Comte », Dracula ayant lui-même le titre de Comte.
 Dans le Tome 7 (et l'OAV 4 et 5), lorsque le HMS Eagle se dirige vers Londres, avec Alucard à son bord, pour rejoindre ainsi Integra Hellsing, le narrateur fait la description d'un moment passé similaire faisant référence au voyage de Dracula à partir de la Transylvanie : « On raconte qu'un jour un vampire rejoignit l'Angleterre pour retrouver la femme qu'il aimait. Ce vampire vint à bord d'un voilier... Il traversa les mers à vive allure, emmitouflé dans un épais brouillard. Profitant du voyage pour tuer tout l'équipage. Le bateau fantôme entra au port de Londres, sans aucun rescapé à bord. Son nom était le "Demeter"... Dimitri en russe. »
 Dans le Tome 8, Integra retire la restriction des pouvoirs d'Alucard lui permettant ainsi d'être libéré de ses chaînes, afin qu'il puisse enfin dévoiler ses véritables pouvoirs et invoquer les âmes de ses anciennes victimes. C'est ainsi qu'apparaissent Rip Van Winkle, Alhambra, et les milliers d'autres personnes dont il s'est abreuvé durant les siècles passés (même les soldats turcs du temps de Vlad Tepes). Ces âmes font leur apparition à partir d'un océan de sang émanant du cercueil d'Alucard. Parmi elles se trouvent des chevaliers portant l'emblème de Valachie et chevauchant des chevaux damnés. Enrico Maxwell reconnaît cet insigne, et, horrifié par cette vision, susurre le nom de « Dracula ». D'autre part, lorsqu'il retrouve Integra après que celle-ci a retiré la restriction des pouvoirs, il se trouve au milieu d'une forêt de lances sur lesquelles sont plantées les têtes de ses victimes, qui n'est pas sans rappeler le spectacle de la "forêt de pals" qui s’offrit aux turcs lors de leur entrée dans Târgovişte.
 Dans le Tome 9, dans le chapitre Heart of Dream, il nous est montré une discussion entre Integra et son père, Arthur Hellsing. Ce dernier lui explique le raisonnement qu'il s'est forgé sur les vampires tant d'années après avoir observé l'un d'entre eux. Pour expliquer son opinion, il semble prendre le cas d'un vampire en particulier, il est sous-entendu que ce vampire en question serait Alucard sans pour autant donner son nom. Les noms et appellations utilisées par Arthur Hellsing pour nommer ce vampire sont, entre autres, « Dracula » et « Comte ».
 Dans le roman Carmilla de Sheridan Le Fanu traitant du mythe du vampire, nous apprenons que ces derniers ne peuvent utiliser que leur nom d'origine, ou bien l'anagramme de ce nom. Dans Hellsing, il nous est dit que c'est Arthur Hellsing qui a décidé de renommer Dracula Alucard (Alucard étant l'anacyclique de Dracula). Il n'est pas révélé pourquoi mais l'organisation d'Hellsing semble vouloir cacher l'identité d'Alucard aussi bien à ses alliés qu'à ses ennemis.
 Le créateur du manga Hellsing, Kōta Hirano a déclaré qu'Alucard avait 567 ans. Cette date concorde avec celle de Vlad Tepes, né en 1431, sachant que le manga commence en 1998.

Notes et références

Articles connexes 
 Personnages de Hellsing
 Vlad III l'Empaleur
 Dracula

Antihéros
Personnage de Hellsing
Immortel de fiction
Chasseur de vampires de fiction
Télépathe de fiction
Personnage de fiction qui peut devenir intangible
Personnage de fiction qui peut se téléporter
Vampire de fiction
Télékinésiste de fiction
Personnage de fiction qui peut voler
Meurtrier de fiction
Centenaire de fiction
Personnage de fiction qui contrôle l'ombre